Origen puede referirse a:
 Origen, novela de Dan Brown de 2017.
 Origen, cuarto álbum de estudio como solista de la cantante mexicana Dulce María.
 Origen, primer álbum de estudio de la banda mexicana de hard rock/metal alternativo Espina.
 Origen o El Origen (Inception); película estadounidense de ciencia ficción de 2010.

Además, puede hacer referencia a:
 El origen de coordenadas; en matemáticas, el punto de referencia de un sistema de coordenadas.
 El origen del universo; según la cosmología moderna, instante en que apareció la materia y energía que existe actualmente en el universo como consecuencia de una gran explosión.
 El origen de las especies (título original en inglés: On the Origin of Species), libro de Charles Darwin de 1859.
 La abiogénesis, estudio del origen de la vida a partir de materia inorgánica.

Enlaces externos